Константин () е американски сериал, базиран на комиксовия герой на компанията ДиСи.

Това е списъкът с епизоди на сериала.

Общ преглед

Епизоди

Сезон 1 (2014–15)

Сезон 2 (2018)

Източници 

Списъци с епизоди на екшън сериали
Списъци с епизоди на криминални сериали
Списъци с епизоди на научнофантастични сериали